Oropsylla är ett släkte av loppor. Oropsylla ingår i familjen fågelloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fågelloppor
Oropsylla